Überladung steht für:
eine Technik in der Programmierung, siehe Überladen
die Überladung einer Batterie, siehe Überladung (Starterbatterie)
einen Begriff aus dem Straßenverkehrsrecht, siehe Überladung (Transport)
Überladen, ein Begriff aus der Landwirtschaft, siehe Überladewagen